

Токарево — присілок, Волховський район, Ленінградська область
 Токарево — селище, Виборзький район, Ленінградська область
 Токарево — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Токарево — село, Тихвінський район, Ленінграсдька область
 Токарево — присілок, Сисертський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Токареве
 Токарєве
 Токарьово